Берна́р Петижа́н ( MEP, 14.06.1829 г., Франция — 7.10.1884 г., Нагасаки, Япония) — католический прелат, миссионер, апостольский викарий Японии с 11 марта 1866 года по 22 мая 1876 год, апостольский викарий Южной Японии с 11 мая 1866 года по 7 октября 1884 год, член миссионерской конгрегации Парижское общество заграничных миссий. Стал первым католическим иерархом после двухсотлетнего запрета деятельности Католической церкви в Японии. Построил церковь 26 японских мучеников, которая имеет статус национального сокровища Японии.

Биография 
21 мая 1853 года Бернар Петижан был рукоположён в священника в миссионерской конгрегации «Парижское общество заграничных миссий». В 1862 году отправился в Японии для миссионерской деятельности.

В августе 1863 года стал строить католический храм в Нагасаки, который был освящён 19 февраля 1865 года. 17 марта 1866 года Бернар Петижан установил связи с подпольными католиками какурэ-кириситан, которые стали основой возрождавшейся католической японской общины.

11 мая 1866 года Римский папа Пий IX назначил Бернара Петижана апостольским викарием Японии (сегодня — Архиепархия Токио) и титулярным епископом Мириофитоса. 21 октября 1866 года состоялось рукоположение Бернара Петижана в епископа, которое совершил префект Гуандуна епископ Филипп-Франсуа-Зефирен Гиллеме.

В июле 1867 года японское правительство стало преследовать какурэ-киристан. В июле 1868 года Бернар Петижан был выслан из Японии.

Будучи в Европе, Бернар Петижан участвовал в работе Первого Ватиканского собора. В марте 1873 года деятельность Католической церкви была разрешена и Бернар Петижан возвратился в Японию с большой группой миссионеров. К концу 1873 года в Японии находились 23 священника, три действующих церкви, семинария, одна школа для девочек и два детских приюта.

В 1876 году Святой Престол учредил апостольский викариат Северной Японии и апостольский викариат Южной Японии. Ординарием апостольского викариата Южной Японии с центром в городе Осака был назначен Бернар Петижан, а ординарием апостольского викариата Северной Японии с центром в Токио был назначен Пьер-Мари Осу.

В 1880 году Бернар Петижан перевёл свою резиденцию в Нагасаки, где в то время уже проживало около 250 католиков. В соседнем Ураками проживало около трёх тысяч католиков.

31 декабря 1882 года Бернар Петижан совершил рукоположение первых трёх священников-японцев.

Скончался 7 октября 1884 года в Нагасаки.

Примечания

Литература 
 Gilles van Grasdorff, La belle histoire des Missinos étrangères 1658-2008, Paris, Perrin, 2007.
 Gilles van Grasdorff, À la découverte de l'Asie avec les Missions étrangères, Paris, Omnibus, 2008.

Ссылки 
 Информация  

Епископы Нагасаки
Католические миссионеры
Участники Первого Ватиканского собора
Члены Парижского общества заграничных миссий